Ossek ist der deutsche Name folgender Orte in Tschechien

 Osek nad Bečvou (deutsch Ossek an der Betschwa), Gemeinde im Okres Přerov
 Osek u Radomyšle (deutsch Ossek), Gemeinde im Okres Strakonice

Siehe auch
 Osek (Begriffsklärung)